Dickinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dickinson House (Alabama), NRHP-Nr. 78000485
 Dickinson House (New Jersey), NRHP-Nr. 75001156